NGC 973 ist eine Spiralgalaxie mit aktivem Galaxienkern vom Hubble-Typ Sb im Sternbild Triangulum am Nordsternhimmel. Sie ist schätzungsweise 221 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt und hat einen Durchmesser von etwa 240.000 Lj.
Im selben Himmelsareal befinden sich die Galaxien NGC 969, NGC 974, NGC 978, IC 1815.

Das Objekt wurde am 30. Oktober 1885 von Lewis Swift entdeckt.

Weblinks 
 SIMBAD Astronomical Database

Einzelnachweise 

Spiralgalaxie